Райан Мерфи
 Мерфи, Райан (род. 1965) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Мерфи, Райан (род. 1993) — канадский хоккеист.
 Мерфи, Райан (род. 1995) — американский пловец.